Enrique Nieto ist der Name folgender Personen:

* Enrique Nieto y Nieto (1883–1954), spanischer Architekt
 Enrique Peña Nieto (* 1966), mexikanischer Politiker, Staatspräsident